Список матчей женской сборной России по баскетболу — матчи сборной России в баскетбольных соревнованиях под эгидой ФИБА и ФИБА Европа: Олимпиада, чемпионаты мира, чемпионаты Европы и предолимпийские турниры.

С 1992 года сборная России на международных турнирах является официальной правопреемницой сборной СССР, но несмотря на это, первый официальный матч в майках России сборная провела 8 июня 1993 года на чемпионате Европы со сборной Франции.

На 2016 год достижениями сборной России являются:

Результаты встреч 

Цвета обозначают:

1993—1999

2000 - 2009

2010 - н/вр

2020 - н/вр 

 * - рекорды по показателям в матче

Рекорды 
 Максимально набранных очков в одном матче — 148 (в матче №222 )
 Минимально пропущенных очков в одном матче — 29 (в матче №90 )
 Максимально положительная разница в одном матче — +113 (в матче №222 )
 Минимально набранных очков в одном матче — 51 (в матче №178 )
 Максимально пропущенных очков в одном матче — 96 (в матче №51 )
 Максимально отрицательная разница в одном матче — -36 (в матче №51 )

Статистика игр 
 Примечание: И – игры, В – выигрыш, П – проигрыш, %В – процентное соотношение выигрыша к количеству игр, МЗ – количество набранных очков, МП – количество проигранных очков, МР – разница набранных и проигранных очков

По странам

По континентам

По турнирам

Матчи, не вошедшие в список 
Сборная России в 1994 году участвовала в баскетбольном турнире в рамках Игр Доброй воли.

См. также 
 Баскетбольный матч среди женщин Россия — Италия (2013)

Примечания

Ссылки 
   
 

Сборная России по баскетболу
Россия
Баскетбол в России
Сборные России